Belew ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Belew (* 1949), amerikanischer Gitarrist und Komponist
 Aleksandar Belew (1900–1944), bulgarischer Kommissar für Judenfragen während des Zweiten Weltkrieges